Marcato steht für:
 eine musikalische Vortragsbezeichnung, siehe Liste der musikalischen Vortragsbezeichnungen#M

Marcato ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Marcato (* 1984), italienischer Radrennfahrer